Zasavica II (ćir.: Засавица II) ili Donja Zasavica (Доња Засавица) je naselje u općini Srijemska Mitrovica u Srijemskom okrugu u Vojvodini.

Stanovništvo
U naselju Zasavica II živi 707 stanovnika, od čega 559 punoljetnih stanovnika s prosječnom starosti od 38,6 godina (38,9 kod muškaraca i 38,4 kod žena). U naselju ima 205 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,45.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 750 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice

 Satelitska snimka naselja

Naselja u Vojvodini
Bačka
Općina Srijemska Mitrovica